XII чемпионат Европы по волейболу среди девушек U18 проходил с участием команд, составленных из игроков не старше 2000 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 1 по 9 апреля 2017 года в Арнеме. Победителем турнира стала сборная России.

Отборочные игры 
В отборочном турнире участвовали 35 сборных. Победители групп второго раунда и три команды, финишировавшие вторыми с наилучшими показателями, получили путёвки в финальный турнир. Сборная Нидерландов как организатор финального этапа от отборочных игр была освобождена.

Первый раунд

Второй раунд

Финальный турнир

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP 

MVP чемпионата была признана Терри Энвеонву.

Итоговое положение 

Команды, занявшие места с первого по шестое, отобрались на чемпионат мира-2017 в Аргентине. Семь лучших команд получили путёвки на волейбольный турнир Европейского олимпийского юношеского фестиваля в Дьёре.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2017
2017 год в волейболе
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Апрель 2017 года
Чемпионаты Европы в 2017 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные соревнования по волейболу в Нидерландах
Спорт в Арнеме